Orcynus Rafinesque,1815 – synonim rodzaju ryb Scomberoides
 Orcynus Cuvier 1816 – synonim rodzaju ryb Thunnus